Малка Влахия или Мала Влахия е историческа област в планинския район на Етолия и Акарнания, основно Акарнанските планини днес на територията на Гърция. Названието на областта е антоним по другото споменавано от средновековните хронисти – Велика Влахия, което означава влашките поселения (арумъни) в пиндските планини около Тесалия през средновековието.

Средновековна история 
Когато Стефан Душан завладява земите до Атинското херцогство, той се назовава титулно и „граф на Влахия“. Поселения от власи (арумъни) се споменават по това време освен в тези две области на днешна Гърция, но и в Негропонте, Морея и даже в Крит. Власи има и на север от Мала Влахия – около Янина. Според Янинската хроника, деспот Тома Прелюбович Комнин използва власите срещу размирните албанци по тези земи.

Поселения 
Армънските селища в областта са повечето планински. Към областта се числи и района Апокуро, съвпадащ териториално с дем Терми. 

Старите имена на селищата в областта са със славянобългарска етимология. Кравара е съседна област, а не част от Мала Влахия.

Вижте също 
 Аграфа (район)
 Кравара

Източници

Външни препратки 
 promacedonia.org
 promacedonia.org

Западна Гърция
Мала Влахия